Вильям Розенкранц (Rosenkranz, 1821—1874) — немецкий философ; был советником высшего апелляционного суда в Мюнхене.

Примыкая непосредственно к Шеллингу, Розенкранц старался, путём самостоятельного развития его учения, приблизить философию к положительному богословию.

В своём главном сочинении: «Wissenschaft des Wissens und Begründung der besonderen Wissenschaften durch die allgemeine Wissenschaft» (т. I, Мюнхен, 1866, перепечатан в Майнце, 1868; т. II, Майнц, 1868) Розенкранц обращает особенное внимание на Платона, Аристотеля и схоластику средневековья.

Он восходит от факта внешнего и внутреннего опыта к познанию высшего единства и затем развёртывает его синтетически. Вместе с критикой учения о категориях он даёт и собственное остроумное учение о них.

В своих «Principien der Theologie» (Мюнхен, 1875) и «Principien der Naturwissenschaft» (там же, 1875) он показывает, как надо определять Бога по его сущности и по его свойствам и как в основе природы и её явлений лежит единичный духовный принцип. Учение о духе, которое должно было следовать, осталось неоконченным. Его «философию любви» см. у A. Entleutner, «Naturwissenschaft, Naturphilosophie und Philosophie der Liebe» (Мюнхен, 1877).

Литература 
 Müller, «Rosenkranz' Philosophie» (Вена, 1877)
 J. Wieser, «Die Philosophie von Dr. W. Rosenkranz» (в «Zeitschr. für katholische Theologie», III, 1879).

Примечания 

Философы Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1821 году
Умершие в 1874 году
Философы XIX века